Мецамор:

 Мецамор — місто у марзі (області) Армавір, Вірменія.
 Мецамор (село) — село у марзі Армавір, Вірменія.
 Мецаморська АЕС — Вірменська АЕС, що розташована біля міста Мецамор.